Rogzow ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 
 Rogzow, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Ort in der Gmina Sławoborze; siehe: Rokosowo (Sławoborze)
 Rogzow, ehemals im Kreis Köslin, Stadtteil von Koszalin; siehe: Rokosowo (Koszalin)